Romero macho puede referirse a:
El nombre común de la planta Cistus clusii.
El nombre común de la planta Rosmarinus officinalis.